Ванесса Белл, в девичестве Ванесса Стивен (; 30 мая 1879, Лондон — 7 апреля 1961, ферма Чарльстон, Суссекс) — британская художница и дизайнер. Входила в элитарную группу Блумсбери.

Биография 
Дочь сэра Лесли Стивена — известного историка, теолога, литератора и альпиниста. Старшая сестра английской писательницы Вирджинии Вулф. После смерти родителей сёстры жили в лондонском квартале Блумсбери. Ванесса изучала живопись под руководством сэра Артура Коупа, а после его смерти — в Школе искусств при Королевской Академии художеств.

В 1907 году Ванесса Стивен вышла замуж за художественного критика Клайва Белла. В этом браке у неё родились двое сыновей — ставших в будущем известными художниками — Квентин и Джулиан Беллы. Впрочем, ещё до начала Первой мировой войны Ванесса ушла от мужа и жила совместно с гомосексуальным художником Дунканом Грантом и его тогдашним другом Дэвидом Гарнеттом. В то же время она старалась поддерживать дружественные отношения со своим бывшим мужем.

В 1918 году Ванесса родила от Дункана Гранта дочь Ангелику, ставшую впоследствии женой Дэвида Гарнетта. Ванесса и Дункан Грант поселились на ферме Чарльстон в графстве Суссекс (южная Англия) и творчески тесно сотрудничали. Их интересы распространялись не только на живопись, но и декоративное искусство. Они оба работали в основанной художником Роджером Фраем дизайн-фирме Omega Workshops. В то же время, несмотря на совместное проживание и творчество, узами верности они друг друга не связывали.

Примечания

Литература 
 Художественная галерея - Полное собрание работ всемирно известных художников - Белл. № 88. 2006. ISBN 0-7489-7465-2
 Jane Dunn A Very Close Conspiracy: Vanessa Bell and Virginia Woolf. Little Brown & Co (T), 1991.  ISBN 0316196533
 Priya Parmar: Vanessa and Her Sister: A Novel. Ballantine Books, New York 2014, ISBN 978-0-8041-7637-8

Группа Блумсбери
Художницы Великобритании XX века
Дизайнеры Великобритании
Художницы по алфавиту
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона